A Metróegerek (eredeti cím: Tube Mice) angol televíziós rajzfilmsorozat, amelyet Sara Bor és Simon Bor írt és rendezett. A zenéjét Dave Moran szerezte. Az Egyesült Királyságban 1988. szeptember 5. és október 18. között a Children's ITV vetítette, Magyarországon az 1990-es évek elején az MTV 1 sugározta.

A sorozat főszereplője négy egér, akik Londonban az Oxford Circus metróállomásánál élnek.

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

 

1988-ban bemutatott brit televíziós sorozatok
1988-ban befejezett brit televíziós sorozatok
Brit rajzfilmsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Az ITV saját gyártású műsorai